Het Muziekgebouw Frits Philips is een concertgebouw in Eindhoven. Het staat in het overdekte winkelgebied Heuvel aan de Markt. Het muziekgebouw is vernoemd naar Frits Philips, de zoon van een van oprichters van de Philipsfabrieken. Het werd in 1992 geopend door koningin Beatrix. Er worden concerten van klassieke muziek, jazz en popmuziek gegeven. Het gebouw is sinds 2013 de thuisbasis van philharmonie zuidnederland, het symfonieorkest dat het resultaat is van de fusie tussen Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest. 

In oktober 2014 werd bekend dat het Muziekgebouw Frits Philips al enige jaren te kampen heeft met oplopende verliezen en in acute financiële nood verkeert. De gemeente Eindhoven heeft de subsidie bevroren, terwijl de huur en onderhoudskosten hoger worden. In een aandeelhoudersvergadering werd de gemeente opgeroepen haar verantwoordelijkheid te nemen om de continuïteit van het muziekgebouw te waarborgen.

Externe links 
 Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

Bouwwerk in Eindhoven
Concertzaal in Nederland
Cultuur in Eindhoven
Recreatie in Eindhoven
Poppodium in Nederland